Meydan TV — независимый азербайджанский новостной интернет-ресурс с головным офисом в Берлине. Основан в 2013 году журналистом Эмином Милли в Берлине. Слово «meydan» в названии означает на азербайджанском «площадь». Meydan TV является партнёром Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

История 
Meydan TV стал популярным за репортажи и онлайн-трансляции о коррупции, права человека и другие вопросы, актуальные в Азербайджане. Эти данные активно использовались международными СМИ, особенно во время европейских игр 2015 в Баку, когда несколько журналистов и иностранных наблюдателей не впустили в страну. Несколько расследований Meydan TV были сделаны при поддержке Европейского фонда за демократию.

В 2015 году четыре журналиста Meydan TV (Айтен Алакбарова, Ширин Аббасов, Натиг Джавадлы и Эльнур Мухтар) были внесены азербайджанскими властями в «чёрный список».

Журналист Афган Мухтарлы, публиковавший на Meydan TV расследования коррупции в высших эшелонах власти, был тайно перенаправлен из Грузии в Азербайджан, где был приговорен к 6 годам лишения свободы, но позднее освобождён.

В мае 2017 года суд Сабаильского района Баку по иску Министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана принял решение о блокировке сайта Meydan TV и ряда других оппозиционных ресурсов. 10 сентября 2019 года Верховный суд Азербайджана отменил это решение на основании кассационной жалобы.

В 2019 году Эмин Милли покинул пост руководителя Meydan TV, обосновав это тем, что «лидеры должны найти в себе смелость передать свои места более молодым, знающим, оперативно работающим кадрам».

Награды 
В 2017 году получил премию «Свободная пресса Восточной Европы» немецкого фонда  и норвежского фонда Fritt Ord.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 YouTube-канал

Интернет-СМИ Азербайджана
Средства массовой информации Азербайджана
Телеканалы, запущенные в 2013 году
Лауреаты премии «Свободная пресса Восточной Европы»